Maciej Masłowski (1901–1976) – polski historyk sztuki, syn Stanisława 
 Maciej Masłowski (ur. 1984) – polski polityk, poseł